Кудка — деревня в Псковской области, Пригородная волость Опочецкого района
 Кудка — река в Псковской области, приток Великой